El municipio de Easley (en inglés: Easley Township) es un municipio ubicado en el condado de Macon en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 180 habitantes y una densidad poblacional de 2,19 personas por km².

Geografía 
El municipio de Easley se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 82.3 km², de la cual 81,24 km² corresponden a tierra firme y (1,28 %) 1,06 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 180 personas residiendo en el municipio de Easley. La densidad de población era de 2,19 hab./km². De los 180 habitantes, el municipio de Easley estaba compuesto por el 98,89 % blancos y el 1,11 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,56 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de Macon (Misuri)